Машина для гольфа (также машинка для гольфа, гольф-карт от  или гольф-кар от ) — маленький автомобиль, предназначенный для перевозки игроков в гольф и их клюшек. Обычно рассчитана на двух пассажиров, реже — на четырёх.

История 
Существует мнение, что впервые моторизованное средство транспорта было применено на поле для гольфа американцем из Арканзаса , который увидел трёхколесный автомобильчик, используемый в Лос-Анджелесе для подвоза стариков к магазинам. Он купил себе такой же автомобильчик, но обнаружил, что ездить на нём по полю сложно. Первый специализированный автомобиль для гольфа был создан в 1932 году, но не получил распространения. С 1930-х годов и до начала 1950-х такие машины применялись в основном инвалидами, которым трудно было самим ходить по полю.

Уже к середине 1950-х годов машины для гольфа получили широкое распространение. Эти, по большей части электрические, машины изготавливались несколькими производителями, в том числе Сирс и Робак и .

Создателем современного карта считается калифорниец . Используя накопленный во время Второй мировой войны опыт разработки автомобилей с электрической тягой, его компания  развернула в 1951 году производство электромобилей для гольфа в .  начала производство машин для гольфа в 1954 году,  — в 1955,  — в 1958,  — в 1961, Харлей-Дэвидсон — в 1963,  — в 1979 и  — в 2002.

Первой машиной для гольфа с бензиновым двигателем был , созданный  в 1957 году.

Российский АвтоВАЗ в 2001 году начал производство опытной серии электрических автомобилей «Лада Гольф».

Влияние на гольф 
Создание машин для гольфа повлияло на спорт в двух аспектах. Во-первых, поля для гольфа пришлось перестроить, чтобы предотвратить разрушение колёсами автомобилей травяного покрова. Многие километры специально проложенных дорог изменили внешний вид и игровые возможности полей. Во-вторых, появление машин драматически снизило потребность в кедди, что отрицательно повлияло как на качество полей (кедди регулярно заполняли выбоины, оставленные клюшками (), и выглаживали поверхность бункеров; игроки часто забывали сделать это), так и на популярность спорта (работа кедди привлекала в гольф молодых людей).

Использование за пределами гольфа 

Вследствие своей компактности, малого радиуса разворота и простоты управления машины для гольфа иногда используются как средство транспорта и за пределами полей для гольфа.

Например, город  в американском штате Джорджия пересечён многочисленными дорогами для гольф-картов, которые используются большинством населения; там существуют также специальные парковки для гольфовых автомобилей.

Хрупкая экология и небольшие размеры многих населённых островов вызывают необходимость в ограничениях на автомобильный транспорт; машины для гольфа поэтому являются основным средством передвижения на островах Санта-Каталина, , , Гамильтон и в Белизе.

Примечания 

Гольф-кары
Специальные автомобили